Никола́й Харито́нов:
 Харитонов, Николай (род. 1966) — советский биатлонист.
 
 Харитонов, Николай Михайлович (род. 1948) — советский и российский политик.
 
 Харитонов, Николай Павлович (1915—1971) — Герой Советского Союза.
 Харитонов, Николай Сергеевич (род. 1990) — российский волейболист.
 Харитонов, Николай Сергеевич (1934―2010) — советский и российский тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР.